Consol steht für:
Consol (Funknavigationsverfahren), ein Funknavigationssystem
ConSol* Consulting & Solutions Software, ein deutsches IT-Unternehmen mit dem Hauptsitz in München
Consol, engl. Abk. für A&M Consolidated High School
 das Steinkohlenbergwerk Consolidation im Gelsenkirchener Volksmund
 CONSOL Energy, ein US-amerikanisches Unternehmen
 Consol.at, ein Computerspielemagazin für Konsolenspiele, erscheint in Deutschland als consolPLUS
 der Name der im 18. Jahrhundert von Großbritannien emittierten Staatsanleihen mit unendlicher Laufzeit.

Siehe auch:
Consoli

CONSOL